Korsuń – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Korsuń Szewczenkowski – miasto na Ukrainie w obwodzie czerkaskim
 Korsuń (obwód doniecki) – miasto na Ukrainie w obwodzie donieckim

Zobacz też 
 bitwa pod Korsuniem
 rejon korsuński